Алекса́ндр Лаши́нский-Ааро́нов (11 сентября 1992, Запорожье, Украина) — израильский хоккеист, вратарь, тренер.

Карьера 
Начал заниматься хоккеем в 10 лет. Тренировался в детской команде клуба из Бат-Яма. В сезоне 2009/2010 дебютировал в чемпионате Израиля. Он играл за клуб из Бат-Яма и занял вместе с ней второе место. В том же сезоне играл за юношескую сборную Израиля. В сентябре 2010 года Александр участвовал в 
континентальном кубке 2010/2011.
Пройдя в Финляндии курс тренеров хоккейных вратарей, также занимается тренерской работой.

Игровая статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
Израиль

Международные

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Израиля
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Бат-Ям»
Игроки ХК «Маккаби Цеирей Метула»
Игроки ХК «Драгонс» Нес-Циона
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Израиля